Trigonogaster — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Trigonogaster (наездники) — род наездников семейства энциртиды;
 Trigonogaster (муравьи) — синоним рода муравьёв Recurvidris.